— японская сэйю и певица. Работает в компании .

Биография 
Саори Хаями родилась 29 мая 1991 года в Токио. Решение о выборе будущей профессии родилось у Хаями во время учёбы в начальной школе, но было вызвано совместным просмотром с матерью фильмов с участием Одри Хепбёрн в японском дубляже в более раннем возрасте. Саори заметила и после осознала, что озвучивание иностранных актёров не всегда совпадает с их мимикой, а также что аналогичные случаи встречаются в аниме-сериалах, и захотела попробовать свои силы в качестве сэйю. Хаями заинтересовалась тем, где можно получить специализированное образование, и узнала о школе при , в которую набирали начиная с четвёртого класса. Выслушав мнение родителей, предупредивших Саори о трудности мира сэйю, Хаями не изменила своего решения и поступила в учебное заведение с первого класса средней школы. Одной из учителей Саори была сэйю .

В марте 2006 года Хаями успешно прошла прослушивание в агентство I’m Enterprise. Первой работой на профессиональном уровне стало озвучивание персонажа Сумирэ Мидо в радиопостановке по франшизе «», а в апреле 2007 года состоялся дебют в аниме-сериале Toka Gettan в роли Момоки Кавакабэ. В 2009 году Хаями впервые попробовала себя в качестве певицы, исполвнив в дуэте с  открывающую и закрывающую композиции для сериала Sora no Otoshimono. Впоследствии этот дуэт получил название blue drops.

В 2011 году Хаями начала карьеру радиоведущей в передаче Hayami Saori no Furi〜Suteiru♪ на интернет-радиостанции . В 2015 году Саори выпустила свой первый сингл — «Yasashi Kibo», который был открывающей композицией для аниме Snow White with the Red Hair. В конце августа того года песне удалось подняться на 11-е место чарта Oricon. В 2016 году эта песня вошла в состав её первого сольного альбома Live Love Laugh, поднявшегося сразу после выхода на 6 место чарта Oricon.

По итогам 2015 года Саори Хаями была удостоена премии Seiyu Awards в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за озвучивание Ёцуги Ононоки в Owarimonogatari и Харуки Огасавары в Sound! Euphonium.

Фильмография

Аниме 
2007
 Toka Gettan — Момока Кавакабэ
 Clannad — ученица (1 серия)
 Ghost Hound — ученица начальной школы (12 серия)
2008
 Shigofumi: Letters from the Departed — возлюбленная (5 серия)
 Wagaya no Oinarisama. — Ко
 Sekirei — Мусуби
 Monochrome Factor — учащаяся (21 серия)

2009
 07-Ghost — Разетта
 Basquash! — Виолет
 Hatsukoi Limited — учащаяся А (5 серия)
 Higashi no Eden — Саки Морими
 Sasameki Koto — Тидзука Нисикиги
 Sora no Manimani — Саё Ярай
 Sora no Otoshimono — Икарос
 Pokémon Diamond and Pearl — Лулу

2010
 Bakuman — Михо Адзуки
 Katanagatari — Кося Сараба
 Ladies versus Butlers! — Суиран Фо
 MM! — Арасико Юно
 Oreimo — Аясэ Арагаки
 Sekirei ~Pure Engagement~ — Мусуби
 Sora no Otoshimono: Forte — Икарос
 Star Driver: Kagayaki no Takuto — Вако Агэмаки

2011
 Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. — Тихиро Цуруми
 Bakuman 2 — Михо Адзуки
 Kami nomi zo Shiru Sekai II — Хакуа
 Mawaru Penguindrum — Асами Кухо
 Mobile Suit Gundam AGE — Юрин Л’Сиель
 Sket Dance — Огура Мэгуми (подписана как Михо Адзуки)
 Towa no Quon — Кири

2012
 Bakuman 3 — Михо Адзуки
 Beelzebub — Исафую Касино
 Fairy Tail — Кагура Микадзути
 Hyouka — Кахо Дзюмодзи
 Initial D Fifth Stage — Мика Уэхара
 Nisemonogatari — Ёцуги Ононоки
 Sword Art Online — Сати
 Tari Tari — Сава Окита

2013
 Kami nomi zo Shiru Sekai III — Хакуа
 Oreimo 2 — Аясэ Арагаки
 RDG Red Data Girl — Идзумико Судзухара
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru — Юкино Юкиносита

2014
 Buddy Complex — Хина Юмихара
 Glasslip — Янаги Такаяма
 Girl Friend Beta — Харука Кадзэмати
 Gochuumon wa Usagi Desuka? — Мидори Аояма (Блю Маунтин)
 Initial D Final Stage — Мика Уэхара
 Kamigami no Asobi — Юи Кусанаги
 Mahouka Koukou no Rettousei — Миюки Сиба
 Mangaka-san to Ashisutanto-san to — Сахото Асису
 Noragami — Цую
 Saki: The Nationals — Комаки Дзиндай
 Soul Eater Not! — Аня
 Toaru Hikuushi e no Koiuta — Шарон Моркоз
 Tsukimonogatari — Ёцуги Ононоки
 «Твоя апрельская ложь» — Эми Игава

2015
 Akagami no Shirayukihime — Сираюки
 Danjon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka — Рю
 Gunslinger Stratos — Людмила
 Hero Bank — Маса Осорэя
 Hibike! Euphonium — Харука Огасавара
 Joukamachi no Danderaion — Карэн Аюгасэ
 Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid — Гинга Накадзима
 Minna Atsumare! Falcom Gakuen SC — Эмма
 Owari no Seraph — Синоа Хираги
 The Idolmaster Cinderella Girls — Каэдэ Такагаки
 Unlimited Fafnir — Хонока Татикава
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Zoku — Юкино Юкиносита
 Yamada-kun to 7-nin no Majo — Урара Сираиси

2016
 Hibike! Euphonium 2 — Харука Огасавара
 Mahou Shoujo Ikusei Keikaku — Нана Набутаэ
 Maho Girls PreCure! — Ха-тян / Котоха Ханами / Кюа Фелис
 Musaigen no Phantom World — Рэйна Идзуми
 Shuumatsu no Izetta — Фааэн

2017
 Boruto: Naruto Next Generations — Химавари Удзумаки
 Fate/Apocrypha — Аталанта

2018
 Darling in the Franxx — Кокоро / Код 556
 Sora Yori mo Tooi Basho — Юдзуки Сираиси

2019
 Astra Lost in Space — Юнь-Хуа Лу
 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Синобу Котё
 Egao no Daika — Стелла Шайнинг
 One Punch Man 2 — Фубуки
 Welcome to Demon School! Iruma-kun — Амэри Азазель
 «Восхождение Героя Щита» — Тереза Александрита

2020
 BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense. — Касуми
 By the Grace of the Gods — Элиза
 Fire Force Season 2 — марионеточница
 Maoujou de Oyasumi — рассказчица, королева
 Mahouka Koukou no Rettousei Raihousha-hen — Миюки Сиба
 My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! — Мария Кэмпбелл
 Somali and the Forest Spirit — Удзой
 Tsugu Tsugumomo — Охи Ориобана
 Uzaki-chan wa Asobitai! — Цуки Удзаки
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Kan — Юкино Юкиносита

2021
 Battle Athletes Victory ReSTART — Яна Кристофер
 Mahouka Koukou no Yuutousei — Миюки Сиба
 SK∞ the Infinity — Эмма
 Tsukimichi: Moonlit Fantasy — Эмма

2022
 Black Rock Shooter: Dawn Fall — Dead Master
 «Семья шпиона» — Йор Форджер

OVA 
 Air Gear: Kuro no Hane to Nemuri no Mori — Яёй Накаяма
 «Мой милый робот» — Сумирэ Мидо

Drama CD 
 «Чудовище за соседней партой» — Тидзуру Осима

Видеоигры 
 Ace Combat 7: Skies Unknown - Ионела
 Arknights - Праманика
 Azur Lane: Crosswave (PlayStation 4, PC) — Симакадзэ
 Genshin Impact — Аяка Камисато
  — Vector
 Loveplus (Nintendo DS) — Таканэ Манака
 Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (Xbox 360, PlayStation 3) — Лей-Лей / Хсиень-ко
 Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita) — Лей-Лей / Сиень-ко
 Memories Off: Yubikiri no Kioku (Xbox 360) — Сиина Кодо
 Sora no Otoshimono Forte: Dreamy Season (Nintendo DS) — Икарос
 Sora no Otoshimono Forte: Heart-Throbbing Summer Vacation (PlayStation Portable) — Икарос
 Tales of Xillia (PlayStation 3) — Лейла Роландо
 Tales of Xillia 2 (PlayStation 3) — Лейла Роландо
 Shining Blade (PlayStation Portable) — Эльмина
 Rune Factory 4 (Nintendo 3DS) — Пико
 Project X Zone (Nintendo 3DS) — Лей-Лей / Сиень-ко
 Kantai Collection — Граф Цеппелин, Хагикадзэ
 Fate/Grand Order — Аталанта, Святая Марта, Усивакамару
 Bloodborne (PlayStation 4) — Кукла, Леди Мария (Bloodborne: The Old Hunters)
 Fitness Boxing (Nintendo Switch) — Лин

Анимационные фильмы 
 Eden of the East the Movie I: The King of Eden — Саки Морими
 Eden of the East the Movie II: Paradise Lost — Саки Морими
 Gekijouban Hibike! Euphonium ~Kitauji Koukou Suisougakubu e Youkoso~ — Харука Огасавара
 Также Todoketai Melody и Chikai no Finale
 Naruto Shippuden: The Lost Tower — Сара
 NARUTO: Boruto — Химавари
 Sora no Otoshimono the Movie: The Angeloid of Clockwork — Икарос
 «Форма голоса» — Сёко Нисимия

Дубляж 
 RWBY — Руби Роуз

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте агентства I’m Enterprise

Актрисы озвучивания Японии